

Шаньгіна — присілок, Омутинський район, Тюменська область
 Шаньгіна — присілок, Шадрінський район, Курганська область